Тенеш — географическое название шорского происхождения.

 Красный Тенеш — река в Кемеровской области.
 Чёрный Тенеш — река в Кемеровской области.
 Тенеш — посёлок в Таштагольском районе.